Claassen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter Walter Claassen
 M.Isabella Claassen